Keeler (cratère lunaire)